Мадилия (город, Миннесота)
 Мадилия (тауншип, Миннесота)